Van Eetvelde est un patronyme flamand ou néerlandais, dérivé de Heetvelde, nom de famille indiquant une provenance : le lieu Heetveld (du nl. heideveld : lande). C'est un variante du nom français Delalande. 

Variantes:
 Heetveld, Van Heetveld, Van Heetvelde, Van Heetveldt
 Van Eetveld, Van Eetvelde, Van Eetveldt
 Heetfeld
 Jetveld, Jedvelt

Patronyme 

 Edmond van Eetvelde (1852 - 1925), proche collaborateur du roi Léopold II, souverain de l'État indépendant du Congo ;
 Miranda Van Eetvelde (née en 1959), femme politique belge flamande

Autres 
 L'Hôtel van Eetvelde (1895) est une maison de maître de style Art nouveau conçue par l’architecte belge Victor Horta

Patronyme flamand